Чемпионат Уругвая по футболу 2009/2010 годов () — официально 106-й (CVI Campeonato Uruguayo), де-факто 110-й розыгрыш чемпионата Уругвая по футболу, прошедший с 22 августа 2009 по 18 мая 2010 года. Чемпионский титул разыграли в решающих матчах «Пеньяроль» (как победитель Клаусуры и лучшая команда по итогам обоих турниров) и «Насьональ» (как победитель Апертуры).

Участники

Апертура

Турнирная таблица

Клаусура

Турнирная таблица

Суммарная таблица

Таблица вылета

Плей-офф за чемпионство 
В полуфинале встречались победители Апертуры и Клаусуры, победитель в этой паре в финале играл с лучшей командой по итогам обоих турниров.

Полуфинал

Финал

Первый матч

Ответный матч

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Уругвая 2009/2010 на rsssf.com

2009/2010
Уругвай
Уругвай
Спорт в Уругвае в 2009 году
Спорт в Уругвае в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010